Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1999 — 37-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 18 августа по 3 октября 1999 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Некакса».

Зональный этап

Североамериканская зона 

  «Чикаго Файр»,  «Ди Си Юнайтед» и  «Толука» автоматически вышли в четвертьфиналы.

Центральноамериканская зона 

 В четвертьфиналы попали  «Олимпия»,  «Алахуэленсе» и  «Саприсса».

Карибская зона 

 В четвертьфиналы попал  «Джо Паблик».

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место 

 Оба клуба разделили 3 место.

Финал

Чемпион

Ссылки 

 RSSSF

1999
1999 год в футболе